''«Пласт» — вшанування пам'яті.

У Львові в національній скаутській організації «Пласт» створений курінь імені Івана Виговського у 1989 році. Це був перший курінь в незалежній Україні. 15 вересня 1991 року куреню було надано число «3». Курінь існує й до сьогодні.

Особи 
 Виговський Іван — український гетьман.
 Виговський Георгій Миколайович — професор кафедри Державного університету «Житомирська політехніка», кавалер ордена «За заслуги» III ступеня
 Виговський Данило — брат Івана Виговського.
 Виговський Данило — мінський каштелян
 Виговський Йосиф — єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
 Виговський Олександр — Луцький римо-католицький єпископ.
 Виговський Олександр — український військовий діяч, підполковник Армії УНР.
 Виговський Остафій Гнатович — батько Івана Виговського.
 Виговський Самійло — бихівський полковник.

Примітки 

Виговські
Українські прізвища